Lukhele ist der Familienname folgender Personen:
 Msizi Lukhele, eswatinischer Fußballspieler
 Mxolisi Lukhele (* 1991), eswatinischer Fußballspieler